Українська рольова спільнота — ігрова спільнота, що зібралась навколо інтересу до настільних рольових ігор. Спільнота стрімко зростає, зміцнюється та утворює простір для творчості, як неодмінної умови цього хобі.

Активний зріст і фактичне гуртування спільноти почалось з початком повномаштабного вторгнення рф в Україну, що спричинило консолідацію окремих ініціатив чи проєктів.

Каталог, у якому зібрані посилання всіх медіаресурів і субспільнот української спільноти настільних рольових ігор несе виключно ознайомчий характер.

YouTube канали 
Dise&Bones

Канал по D&D де ведеться кампанія по авторському сетингу Альвамар. Також має гайди та поради на різні теми по D&D

Idearoll

Канал по різним НРІ (Поклик Ктулху, Дельта Грін, YKY, Вампіри) з ваншотами та кампаніями.

Roleplay Солов'їною

Канал з подкастами, презентаціями та новинами української НРІ спільноти.

Amici Noctis

Канал по Вампірам, та вцілому по Світу Пітьми з кампаніями, подкастами та навчальним лекційним контентом.

Adventure UA

Канал наративних рольових ігор. Записи онлайн Пригод, що відбуваються в авторському світі, відео про нього, інструменти для майстрів.

ІНРІУМ

Канал Ініціативи настільних рольових ігор українською мовою з записами презентацій, подкасті та івентів.

Українські Хроніки

Канал по різним НРІ (Архетеника, Маги, Вампіри, D&D) з записами ігор та подкастами.

ДМ Енді Літ

Канал з навчальним контентом на тему D&D з гайдами та порадами.

Пацанська Тусня

Канал веде кампанію по Кіберпанку та у майбутньому орієнтується на НРІ контент.

Вісник Підземелля

Канал веде свої кампанії по D&D з записами. Також є навчальний контент з гайдами та порадами на тему D&D.

Апокрафтика

Канал з гайдами та порадами на тему D&D та подкастами про НРІ.

Таверна «Гримлячі кістки»

Канал з гайдами та порадами на тему D&D.

Таверна Чванлива Чайка

Канал з навчальним контентом, гайдами та порадами на тему D&D.

Пригодник

Канал з гайдами та перекладами контенту по D&D та НРІ вцілому. Нині не підтримується.

Де Мої Куби?

Канал з подкастами та аналітикою D&D, НРІ та пов'язаних з ними подіями.

DENSE FOREST CAMP

Канал про ігри однойменної студії (Космічний ковбой, Інзер, Втеча!) та про НРІ загалом.

Теплі Настолки

Канал з подкастами, оглядами та гайдами на тему D&D та інших НРІ.

onedseven

Канал НРІ клубу у Івано-Франківську з записами кампаній та ваншотів.

Вечерние Кости

Колись найбільна спільнота у пострадянському просторі. Нині припинила свою діяльність, проте зробила неоціненний вклад у розвиток української НРІ спільноти.

This is Gothic Punk

Каназ з гайдами, порадами та оглядами різних тем VtM та WOD загалом.

Забули Чарник

Канал з записами власної атмосфорної кампанії D&D «Agony», з незвичайною подачею.

Sonder

Канал з оглядами різних новинок у світі НРІ та української спільноти, огляди готових пригод з аналітикою та порадами щодо їх проведення.

Emoji maker

Канал на тему НРІ з білдами, порадами та оглядами ігрового контенту. *Перейшов на українську

Ігри до столу

Канал про НРІ у загальному, з оглядами, порадами та навчальним матеріалом.

Telegram канали 
ІНРІУМ | DND, RPG, НРІ

Канал однієї з найбільших субспільнот української НРІ спільноти з анонсами тематичних заходів, зустрічей, та новинами спільноти. Є можливість знайти та провести гру на Discord сервері. Також має свою збірку каналів і чатів, де є локальні чати міст.

Dise&Bones

Канал однойменного YouTube каналу з новинами стосовно кампанії та різні цікавинки на тему D&D.

Roleplay Солов'їною

Канал однойменного Discord серверу НРІ спільноти з новинами, анонсами подій, тематичними статтями та корисними матеріалами. Є можливість знайти та провести гру на Discord сервері.

Рекрутинг та Новини Narrative Assembly

Канал з новинати, статтями, корисними матеріалами, анонсами та звітами, де можна знайти та організувати гру. Має свій сайт.

M87* Games

Канал видавництва українських НРІ від автора Кавалерії та YKY з новинами, анонсами подій та матеріалами по іграх видавництва. Має свій Discord сервер, YouTube канал та Twitch канал.

• ROLEPLAY Київ •

Канал з анонсами та запрошеннями на онлайн чи офлайн ігри (різних НРІ) де можна знайти гравців чи майстра. Офлайн переважно в Києві.

Play Hard — Київський клуб НРІ

Канал одного з найбільших клубів НРІ Києва, де публікуються набори на ігри та новини стосовно клубу. Має свій сайт.

Колекція Українських Рольових Авантюр

Канал з новинам та анонсам по авторській збірці D&D пригод КУРА. Також є можливість придбати фізичну чи pdf копію збірки.

Dicepunk

Канал з новинками, оглядами, статтями та корисними матеріалами по НРІ.

МІМІК!

Канал з новинами, анонсами та звітами стосовно Українського зіна (журнала) про НРІ «МІМІК!». Є можливість придбати фізичну або pdf копію.

Маги: Вознесіння 20th

Канал з новинами та матеріалами по Mage: the Asention від WOD (Wite Wolfs). Основною темою є переклад оригінальних правил українською.

Вампіри: Маскарад В5

Канал з новинами та матеріалами по Vampire: the Masquerade від WOD (Wite Wolfs). Основною темою є переклад оригінальних правил українською.

• Archeterica Imago •

Канал з новинами, анонсами та корисними матеріалами по НРІ Архетерика Імаго від українського розробника. Є можливість знайти та провести гру на Discord сервері.

RPG Lab Gremlin

Канал присвячений OSR (Old-school revival) НРІ з статтями, новинами та порадами на цю тему.

DENSE FOREST CAMP

Канал студії розробки (настільних рольових) ігор з новинами, статтями та анонсами по грі Космічний ковбой та Інзер.

✙ Grighammer ✙

Канал про Вархамер та НРІ вцілому з статтями, новинами та корисними матеріалами.

idearoll

Канал однойменнго YouTube каналу з новинами та анонсами команди та їхніх кампаній.

D&D Всім

Канал по D&D з мемами та коротелькими порадами та підказками. «D&D в схемах та мемах».

Adventure UA

Канал однойменного проєкту та YouTube каналу. Новини, опитування, поради, спілкування тощо.

Всесвіт Відьмака (НРІ, лор та новини)

Канал по НРІ The Witcher TTRPG з новинами, пошуком ігор, корисними матеріалами та навчальним контентом.

Lviv Guild News

Канал львівської спільноти D&D з новинами, анонсами та коримними матеріалами по D&D та іншим НРІ.

Рольовий топограф // Огляди та новини НРІ

Канал з цікавими статтями та оглядами на різноманітні НРІ та їхній ігровий контент.

МайстерНік

Канал для зібрання матеріалів для проведення НРІ, систематизації інформації по ним, голосування та іншим корисним речам для гравців і можливо майбутніх майстрів.

Telegram групи 
«Перехрестя Авантюристів»

Таверна-чат каналу Dise&Bones із затишною атмосферою, де обговорюють кампанію D&D, її сетинг Альвамар та просто спілкуються.

ІНРІУМ чат | RPG, DnD, НРІ

Таверна-чат каналу ІНРІУМ, де спілкуються на різні теми НРІ, шукають однодумцім, цікавляться та дають поради.

Dungeons and Dragons аnd KPI

Чат студентів Київського Політехнічного інституту присвячений D&D, де спілкуються, обмінюються досвідом та шукають ігри.

Vaesen: Скандинавська Нечисть

Чат по НРІ Vaesen, де можна отримати поради, знайти корисні матеріали та гру.

Savage Worlds Ukraine

Чат по НРІ Savage Worlds, де можна отримати поради, знайти корисні матеріали та гру.

D&D клуб «Майстерня Рольовика»

Чат львівського клубу, де можна знайти гру чи майстра, отримати поради. Навчає новачків з нуля.

НРІ Україна RPG Ukraine

Всеукраїнський чат для постингу анонсів, пошуку гравців чи майстрів та просто спілкування на теми НРІ.

Delta Green Ukrainian Command

Чат присвячений різним ініціативам на тему НРІ Delta Green, та власне просто спілкуванню на тему гри.

Інші джерела 
RPGUKRAINE

Сабреддіт українських рольовок на реддіті. Тільки-но створений, але очікує на цікавинки.

Майстерня Рольовика

Instagram магазин, що виготовляє ширми, мініатюри, бойові мапи та рольовий мерч. Також проводять ігри в рамках D&D клубу «Майстерня Рольовика».

The Bag of Tales

Канал з подкастами, розмовами, порадами та аналітикою на різні теми НРІ. Посилання на різні зручні для прослуховування джерела.

#дндукраїнською

Діскорд-сервер, присвячений D&D та її українській спільноті, для пошуку та проведення ігор.

НРІ Дизайн

Блог про створення контенту для настільних рольових ігор. Поради майстрам щодо публікації їх роботи та майстрування загалом.

Українські НРІ 
Кавалерія — НРІ про архаїчні бойові мехи Катафракти та їхніх пілотів Спектрів у далекому космосі.
Автор: Олександр Тріфан (M87* Games)

Архетеника Імаго — НРІ про таємні клуби, джентельменські окультні спілки та містику наполеонівської епохи.
Автор: Антон Релікт

Yippee Ki-Yay: Forever — НРІ з легкими правилами для проведення «абсолютно несерйозних» пригод з колекцією хаків на різні сетинги.
Автор: Олександр Тріфан (M87* Games)

Космічний ковбой — НРІ про недалеке майбутнє людства та мисливців за головами у колонізованій Сонячній системі.
Автор: Богдан Мокрієв (DENSE FOREST CAMP)

Пустельники — НРІ на основі всесвіту Fallout про пустельних пройдивітів у постапокаліптичних преріях старого світу. Є Discord сервер.
Автор: Сергій Тен

Атлас — НРІ з легкими правилами про підлітків, що отримали надприродні здібності у наслідку зустрічі з потойбічною істотою, та їхню участь у подальших подіях.
Автор: Super8

Інзер — НРІ про чудернаські пригоди у снах та видіннях, можливості дрімаючого розуму та просторово-часові аномалії.
Автор: Родіон Вистровський (DENSE FOREST CAMP)

Adventure UA — Авторський проєкт наративних рольових ігор. Правила мінімальні — головне Пригода, завдяки цьому, занурення в світ гри — максимальне.
Автор: Віталій Павленко

Втеча! — НРІ, у якій доведеться тікати з підземель у ролі нечисті, остерігаючись авантюристів, і не знешкоджених пасток. Сповнена веселощами та абсурдом.
Автор: Тарас Колодій (DENSE FOREST CAMP)

Джерела